Lista przedstawia prędkości detonacji wybranych substancji wybuchowych o określonej gęstości.

Prędkość detonacji jest ważnym wskaźnikiem ogólnej energii bądź siły wybuchu, zwłaszcza przy określaniu kruszności.

Bibliografia 
 

Listy związane z chemią